Порто́вая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Портовая улица — улица в Абакане.
 Портовая улица — улица в Находке.
 Портовая улица — улица в Новороссийске.
 В Новосибирске:
 Портовая улица.
 1-я Портовая улица.
 2-я Портовая улица.
 Портовая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Портовая улица — улица в Кировском районе.
 Портовая улица — улица в Стрельне.
 Портовая улица — улица в Северодвинске.
 Портовая улица — улица в Таганроге.
Портовая улица-улица в Калининграде

Украина 
 Портовая улица — улица в Запорожье.
 Портовая улица — улица в Мариуполе.